Luftangriffe auf Singapur steht für:

 Luftangriffe auf Singapur (1941–1942) durch die japanische Armee im Rahmen der Eroberung der malaiischen Halbinsel und Singapurs
 Luftangriffe auf Singapur (1944–1945) durch die United States Army Air Forces und die Royal Air Force auf das japanisch besetzte Singapur